Народный парк ():

  — Сан-Паулу, Бразилия.
  — Беркли, штат Калифорния, США.
  — часть города Патерсон, район Истсайд, штат Нью-Джерси, США.

См. также 
 Народный парк Фридрихсхайн
 Народный парк Гумбольдтхайн